Municipio de Waterville puede hacer referencia a:

 Municipio de Waterville, municipio del condado de Marshall en el estado estadounidense de Kansas;
 Municipio de Waterville, municipio del condado de Le Sueur en el estado estadounidense de Minnesota;
 Municipio de Waterville, municipio del condado de Lucas en el estado estadounidense de Ohio.